Just a Gigolo kan avse:

Just a Gigolo (film), engelsk titel på en film (Schöner Gigolo, armer Gigolo) från 1978 av David Hemmings, med David Bowie i huvudrollen.
Just a Gigolo (sång), engelsk titel på en sång (Schöner Gigolo, armer Gigolo) skriven  1929 av Leonello Casucci (musik) och Julius Brammer (text).
 Just A Gigolo (travhäst) – en fransk varmblodig travhäst